Дисциплина 200 метра прснио за жене на Светском првенству у пливању 2009. одржано је у оквиру 13 ФИНА Светског првенства у воденим спортовима 2009. у Риму на базену Форо Италико. Квалификације су одржане 30. јула ујутарњим, а полуфинале истог дана у вечерњим часповима. Финале је одржано 31. јула исто у вечерњем програму.

Учествовале су 67 такмичарке из 51 земаље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(29. јула 2009)

Победнице

Рекорди после завршеног такмичења 

У приложеној табели дат је комплетан пласман такмичара са постигнутим резултатима. Време је приказано у минутама.

Резултати

Квалификације 
30. јули 2009 — 10:05

У квалификацијама 67 такмичарки према дотадашњим резултатима подељено у седам група: Прва је имала 7 пливачица, а остале по десет. Шеснаест пливачица са најбољим временима пласирало се у полуфинале.

Полуфинале 
30. јули 2009 — 18:21
У полуфинале је било 16 пливачица подфељених у две групе по 8. Осам најбољих по резултату пласирало се у финале.

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати полуфинала
 Резултати финала

Светско првенство у пливању 2009.